Die Badminton-Weltmeisterschaft 1979 fand vom 10. bis zum 21. Juni 1979 in Hangzhou, Volksrepublik China, statt. Es war die zweite Weltmeisterschaft des kleineren Badminton-Weltverbandes WBF, welchem jedoch mit China eines der bedeutendsten Länder des Badmintonsports angehörte. Der traditionsreichere Weltverband IBF hatte bereits 1977 seine ersten Titelkämpfe ausgerichtet. Zur zweiten WM der IBF 1980 vereinigte sich die WBF mit der IBF unter deren Dach.

Medaillengewinner

Endrundenresultate

Herreneinzel

Dameneinzel

Herrendoppel

Damendoppel

Mixed

Medaillenspiegel

Weblinks 
https://eresources.nlb.gov.sg/newspapers/Digitised/Page/newnation19790620-1.1.13
https://eresources.nlb.gov.sg/newspapers/Digitised/Page/beritaharian19790622-1.1.7
https://web.archive.org/web/20090819013843/http://sports.sina.com.cn/o/2007-08-07/14223087991.shtml

1979
Weltmeisterschaft 1979
Weltmeisterschaft 1979